Tauntauny to potulne zwierzęta z fikcyjnego świata Gwiezdnych Wojen. Zamieszkują mroźną planetę Hoth i stają się częstym celem ataku drapieżnych wamp. Rebelianci używali ich jako środka transportu, bo ich pojazdy nie były przystosowane do działań w niskiej temperaturze. Tauntauny występowały w części Imperium Kontratakuje. Han Solo wykorzystał swojego nieżywego tauntauna do uratowania leżącego na śniegu Luke'a Skywalkera, biorąc miecz świetlny przyjaciela i rozcinając tauntaunowi brzuch, w którym  ogrzał chłopaka.

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Rasy ze świata Gwiezdnych wojen